Englerodaphne är ett släkte av tibastväxter. Englerodaphne ingår i familjen tibastväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tibastväxter
Englerodaphne